2/9 kan syfta på:

 2 september
 9 februari (amerikanskt datumformat)